Комса:
 Культура Комса — археологическая культура эпохи позднего палеолита и раннего мезолита
 Комса — гора на севере Норвегии в общине Алта
 Комса́ — деревня в Туруханском районе Красноярского края